Robert Fischer je ime več oseb:
 Robert Fischer - ameriški šahist (* 1943 † 2008)
 Robert Fischer - nosilec viteškega križca železnega križca (*1913, † 1986)